El Himno Estatal de la República Socialista Soviética de Kazajistán (kazajo: Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы мемлекеттік әнұраны, transliteración: Qazaq Keñestik Socïalïstik Respwblïkası memlekettık änūrany), fue el himno de la RSS de Kazajistán, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, y durante unos meses después de su independencia a finales de 1991.

Introducción 
La música fue compuesta por Mukan Tulebayev, Eugeny Brusilovski (un ruso) y Latif Khadami (un tártaro). La letra fue compuesta por Abdilda Täjibaev, Khayyum Mukhamedzhanov y Ğabit Musirepov.

En 1992 la letra fue modificada para convertirse en el primer himno de la República de Kazajistán. En 2006 es sustituida por Meniŋ Qazaqstanym, una canción patriótica kazaja escrita en 1956 durante la época soviética.

Letra

Letra en kazajo

Traducción

Referencias

Enlaces externos 
 Archivo MIDI
 Versión vocal en MP3
 Versión instrumental en MP3
 Lyrics - nationalanthems.info

Símbolos de Kazajistán
Kazajistan
República Socialista Soviética de Kazajistán